Osoby o tym nazwisku:
 Darja Gawriłowa – australijska tenisistka
 Julija Gawriłowa – rosyjska szablistka
 Rimma Gawriłowa – radziecka tkaczka i polityk